Combi steht für:

 Combi (Einkaufsmarkt), norddeutsche Supermarktkette der Bünting-Gruppe aus Leer (Ostfriesland)
 Combi Fahrzeugfabrik, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Kurzform für Kombinationskraftwagen

Combi ist der Familienname folgender Personen:

 Gianpiero Combi (1902–1956), italienischer Fußballspieler